Elbingerode kan syfta på:

Tyskland
 Elbingerode (Harz) – ortsdel av staden Oberharz am Brocken
 Elbingerode, Sachsen-Anhalt – en stad i Kreis Wernigerode i Bayern
 Elbingerode, Niedersachsen – kommun i Niedersachsen